Попо́в, Пётр Алекса́ндрович:
 Попов, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер поручик; 13 января 1915.
 Попов, Пётр Александрович (1825—1888) — протоиерей-миссионер Обдорского края и устроитель школьного образования в Обдорске (ныне Салехард).
 Попов, Пётр Александрович (род. 1956) — советский и российский врач-травматолог.
 Попов, Пётр Александрович (род. 1985) — российский саночник.